Василий Федорович Корниенко (9.2.1925, Петропавловск — 1994) — советский актёр, народный артист КазССР (1979; заслуженный артист КазССР с 1971).

Участник Великой Отечественной войны. В 1947—1972 годы работал к театрах драмы (Семипалатинске, Усть-Каменогорске и др.). С 1972 года актёр Карагандинского областного русского театра драмы. Среди лучших ролей: Белугин, Николай, Вожеватов, Несчастливцев, Бессудный («Женитьба Белугина», «Поздняя любовь», «Бесприданница», «Лес» и «На бойком месте» А. Н. Островского), Крутов («Долги наши» Э. Я. Володарского), Акан («Черное ожерелье», по Ш. Муртаза), Карабай («Козы Корпеш — Баян сулу» Г.Мусрепова), Ванюшин («Дети Ванюшина» С. А. Найденова), Егор Булычев («Егор Булычев и другие» М.Горького), Засыпкин («На золотом дне» Д. Н. Мамина-Сибиряка), Бороздин («Вечно живые», но М. А. Шолохову) и др. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями.

Литература 
 

Народные артисты Казахской ССР